Friedhof Eitorf steht für:

 Alter Friedhof (Eitorf)
 Jüdischer Friedhof (Eitorf)